I Campionati italiani di taekwondo del 2022 sono stati organizzati dalla Federazione Italiana Taekwondo e si sono tenuti a Torino in Piemonte, in data 2 dicembre 2022

.

Risultati

Fino a 46 kg

Fino a 49 kg

Fino a 53 kg 

1: Vittoria per abbandono

Fino a 57 kg

Fino a 62 kg

Fino a 67 kg

Fino a 73 kg

Oltre 73 kg

Medagliere società

Note

Voci correlate 
Federazione Italiana Taekwondo - FITA

Campionati italiani di taekwondo 2022